Principaux films anglo-saxons sortis aux États-Unis et au Royaume-Uni en 2022.

Article connexe 
 Liste des films étrangers sortis en salles en France en 2022

Liens externes 

 Pour les films sortis au Royaume-Uni : https://filmdistributorsassociation.com/release-schedule/past-present-and-future-releases/
 Pour les films sortis aux USA : https://www.the-numbers.com/movies/year/2022

Box-office États-Unis